John Randall est un nom porté par :
 John Randall (1955-), homme politique britannique
 John Randall (1905–1984), physicien et biophysicien britannique connu pour ses travaux déterminants sur le magnétron à cavité, composant essentiel des radars à longueur d'onde centimétrique